Landsort – szwedzka wieś i latarnia znajdujące się na wyspie Öja
 Głębia Landsort – największa głębia na Bałtyku